Positano, comune italiano della Campania
 Positano miniserie televisiva del 1996
 Vito Positano
 Rino Da Positano
 'Palazzo Positano’
 ‘’’Famiglia Positano’’’